Damon Lindelof (né en 1973), producteur et scénariste américain ;
Ernst Leonard Lindelöf (1870-1946), mathématicien finlandais, qui a donné son nom aux espaces de Lindelöf ;
 Victor Lindelöf (né en 1994), footballeur suédois.